Costuras  foi um jogador de futebol.

Durante a sua carreira jogou no FC Porto, ao serviço do qual, na época de 1938-39 foi o melhor marcador, com 18 golos.

Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Boavista Futebol Clube